Okręty US Navy o nazwie USS  "Cambridge":
 Pierwszy   był uzbrojonym parowcem biorącym udział w wojnie secesyjnej.
 Drugi  był slupem śrubowym. Przemianowany na "Congress" przed wejściem do służby.
 Trzeci "Cambridge" (No. 1651) był parowcem. Zakupiony przez marynarkę 22 października 1917. Przekazany do 3 Dystryktu Morskiego jako jednostka patrolowa. Uznany za niezdolny do służby i skreślony z listy 1 marca 1918. Sprzedany rok później.
 Czwarty USS "Cambridge" (CA-126) miał był krążownikiem ciężkim typu Oregon City. Jego budowa została przerwana 12 sierpnia 1945.

Cambridge